Fågelmyrtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Fågelmyrtjärnen, Hälsingland, sjö i Ljusdals kommun, 
Fågelmyrtjärnen, Jämtland, sjö i Krokoms kommun, 
Fågelmyrtjärnarna (Malå socken, Lappland, 725633-162329), sjö i Malå kommun,  (6,47 ha)
Fågelmyrtjärnarna (Malå socken, Lappland, 725706-162284), sjö i Malå kommun, 
Fågelmyrtjärnen (Malå socken, Lappland), sjö i Malå kommun, 
Fågelmyrtjärnen (Stensele socken, Lappland), sjö i Storumans kommun,  (14,1 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn